Numele de familie Roosevelt, fără a fi un nume de familie foarte frecvent, poate desemna mai multe lucruri și persoane importante din istoria Statelor Unite ale Americii, așa cum ar fi: 

 Roosevelt Dam, în română barajul Roosevelt, parte importantă a proiectului de irigație al Arizonei centrale, proiect cunoscut sub numele de Salt River Project. 
 Roosevelt Library, Franklin D., bibliotecă publică în New York City, statul New York. 
 [[Edith Roosevelt|Roosevelt, Edith]] (1861 - 1948), născută Edith Kermit Carow, cea de-a doua soție a președintelui Theodore Roosevelt. 
 Roosevelt, Eleanor (1884 - 1962), soția președintelui american Franklin Delano Roosevelt. 
 Roosevelt, Franklin Delano (1882 - 1945), cel de-al 32-lea președinte al Statelor Unite ale Americii (între 1933 - 1945). 
 Roosevelt, Nicholas J. (1767 - 1854), un inventator și inginer american, pionier al dezvoltării navigației folosind motoarele cu abur. A fost un unchi îndepărtat (great-grand-uncle, în limba engleză) al președintelui Theodore Roosevelt. 
 Roosevelt, Quentin, (1897 - 1918), cel mai tânar din cei cinci copii ai președintelui Theodore Roosevelt din a doua căsnicie, decedat timpuriu. 
 Roosevelt, Theodore (1858 - 1919), cel de-al 26-lea președinte al Statelor Unite ale Americii (între 1901 - 1909). 
 Roosevelt, Theodore Jr. (1887 - 1944), fiul cel mai mare al președintelui Theodore Roosevelt''', militar, om de stat, explorator și scriitor. 
 Roosevelt University, universitate particulară situată în centrul orașului Chicago, Illinois, Statele Unite ale Americii. 

Roosevelt